San Pantaleone (ital.) steht für:

 Kloster San Pantaleone di Monte Faeta, ein Kloster in der Toskana

Siehe auch
 San Pantaleón, San Pantaleo, Sankt Pantaleon – auch zu anderen Sprachvarianten
 Pantaleon